Rantzau steht für:
 Rantzau (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Rantzau (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht in Schleswig-Holstein

Rantzau ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Amt Rantzau, Amt in Schleswig-Holstein
 Rantzau (Gemeinde), Gemeinde in Schleswig-Holstein
 Rantzau (Fluss), Fluss in Schleswig-Holstein
 Forstamt Rantzau, Forstamt im Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein
 Schloss Rantzau (Rantzau), Schloss in Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Ranzau
 Ranzow